Ana de Francia, o Ana Beaujeu (en francés: Anne de France; Genappe, 3 de abril de 1461-Saint-Vincnet-de-Salers,14 de noviembre de 1522), princesa de Francia, vizcondesa de Tours (1463-1473) y regente de Francia (1483-1491).

Ana de Francia murió en el castillo de Chantelle en 1522; fue enterrada en Souvigny.

Orígenes familiares 
Nació en Grenappe en abril de 1461, era hija del rey LuisXI y de su segunda esposa, Carlota de Saboya. Nieta, por línea paterna del rey CarlosVII y de María de Anjou y. por línea materna del duque Luis de Saboya y la condesa Ana de Lusignan. Era la hermana mayor de Juana de Valois y de CarlosVIII.

Su padre dijo de ella que era "la mujer menos loca de Francia" y ordenó, desde su lecho de muerte, que fuera declarada regente durante la minoría de su hermano CarlosVIII.

Nupcias y descendencia 
En 1473, a los doce años de edad, se casó con PedroII (de 35), que fue duque de Borbón.

De esta unión nacieron dos hijos:
 Carlos, conde de Clermont (1476-1498).
 Susana (1491-1521), casada en 1505 con Carlos III de Borbón (1490-1527).

Regente de Francia 
Carlos VIII contaba con trece años y medio de edad cuando su padre LuisXI murió; la mayoría real estaba establecida en los catorce años. Por ello, Ana de Francia ejerció la regencia junto con su esposo de 1483 a 1491.

Estas acciones provocaron enfrentamientos con los príncipes del reino, pues ambicionaban quedarse con la corona. Sin embargo supo contener a la nobleza manteniendo la autoridad real y la unidad del reino contra las pretensiones del duque de Orleans, poniendo término a la Guerre folle en 1488 en Saint-Aubin-du-Cormier.

Las polémicas empezaron inmediatamente, después de morir LuisXI, Ana convocó a los Estados generales en Tours a fin de evitar las presiones de París, y para congraciarse con los grandes del reino, tuvo que sacrificar a dos consejeros de su padre: Jean Doyat y Olivier Le Daim.

A consecuencia de la Guerre folle, Ana, casó a su hermano CarlosVIII, con Ana de Bretaña, lo que permitió unir este ducado al reino de Francia.

Duquesa de Borbón 
Tras la muerte del duque Juan II de Borbón, negoció, para su marido, el Ducado de Borbón. Tuvo, en Moulins una de las cortes más fastuosas del reino, inspirando un nuevo modelo de vida cortesana dentro del Reino de Francia.

Obras 
Tras la muerte de su marido Ana de Francia escribió Enseignements á ma fille (‘Enseñanzas a mi hija’), que contaba, por entonces, con 12 años. Libro importante dado que trataba de la educación de las jóvenes aristócratas de la época. Publicó, asimismo, la Histoire du siège de Brest (‘Historia del asedio de Brest’), obra literaria cuya acción se desarrolla durante la Guerra de los Cien Años, en la que da ejemplo del comportamiento de la mujer frente a una situación crítica.

Referencias 

Hijas de Francia del siglo XV de la dinastía de Valois
Hijas de Francia del siglo XVI de la dinastía de Valois
Regentes de Francia
Duquesas consortes de la casa de Valois
Duquesas consortes del siglo XV
Duquesas consortes del siglo XVI